Ел Седрито има више значења:

 Ел Седрито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седрито (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрито, Ел Анкла (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрито (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрито, Сан Фернандо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрито (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Седрито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седрито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седрито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Седрито, Ел Серито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Седрито (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Седрито (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Седрито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Седрито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Седрито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Седрито (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрито (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрито (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику